Moisie steht für:
Rivière Moisie, Fluss in Québec, Kanada
Moisie (Québec), Stadtteil von Sept-Îles an der Mündung des Flusses

Siehe auch:
Moissy